
Molekulska formula -{C11H16N2O2}- se može odnositi na:

 Aloraketam
 Pilokarpin